Дзу́кки или Цу́кки () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Дзукки, Антонио (1726—1795) — итальянский художник и гравёр.
 Дзукки, Аугусто (род. 1946) — итальянский актёр и режиссер театра.
 Дзукки, Белен (род. 1985) — аргентинская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Дзукки, Вирджиния (1847—1930) — итальянская балерина.
 Дзукки, Джованни (1931—2021) — итальянский спортсмен, пятикратный чемпион Европы по гребле.
 Дзукки, Джузеппе (1721—1805) — итальянский гравёр.
 Дзукки, Дино (1927—2011) — итальянский баскетболист.
 Дзукки, Лоренцо (1704—1779) — итальянский гравёр.
 Дзукки, Никколо (1586—1670) — итальянский иезуит, проповедник, учёный, астроном, физик. Профессор математики.
 Дзукки, Франческо (1692—1764) — итальянский гравёр.
 Дзукки, Якопо (1542—1596) — флорентийский художник-маньерист.